Aquiraz kan syfta på:

Brasilien 

 Aquiraz (kommun), Ceará, 
 Aquiraz (ort), Ceará,